

Persone 
 Carlo Colussi – politico italiano
 Guglielmo Colussi – geologo italiano
 Giacomo Colussi – imprenditore italiano
 Luana Colussi – conduttrice televisiva italiana
 Martin Colussi –  cestista italiano
 Susanna Colussi – scrittrice, attrice e insegnante italiana, madre di Pier Paolo Pasolini

Aziende 
 Colussi – azienda alimentare